A edição de 1984/1985 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos ingleses do Everton FC que, na final, derrotaram os austríacos do Rapid Viena por 3-1. Este é, até à data, o único troféu internacional conquistado pelo Everton FC.

O representante português, o FC Porto, foi, surpreendentemente, eliminado na 1.ª Eliminatória pelos galeses do Wrexham, após perder 1-0 fora e ganhar 4-3 em casa, mas ser eliminado pela regra dos golos fora.

Esquema

Primeira Eliminatória

Segunda Eliminatória

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1984 no futebol
1985 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças